Bedřich Vacek – ex calciatore cecoslovacco
 Daniel Vacek – ex tennista ceco
 Kamil Vacek – calciatore ceco
 Jan Vacek – ex tennista ceco
 Ludvík Vacek – ex sciatore alpino ceco